Hecabolus är ett släkte av steklar som beskrevs av Curtis 1834. Hecabolus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Hecabolus